Ерік Буторак і Скотт Ліпскі були чинними чемпіонами, але цього разу не брали участі.

Раян Гаррісон і Майкл Вінус здобули титул, перемігши у фіналі пару Давід Марреро і Томмі Робредо з рахунком 7-5, 6-2.

Сіяні пари 

  Сем Грот /  Роберт Ліндстедт (1-ше коло)
  Веслі Колхоф /  Матве Мідделкоп (1-ше коло)

  Маркус Даніелл /  Марсело Демолінер (1-ше коло)
  Леандер Паес /  Андре Са (чвертьфінал)

Вайлд-кард 

  Феліпе Кунья е Сілва /  Фредеріко Жіль (1-ше коло)

  Гаштан Еліаш /  Фредеріко Феррейра Сілва (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 
 

Portugal Open
Світовий Тур ATP 2017